Ю́рій Медве́дєв ():
 Юрій Медведєв ( 1996) — чеський футболіст російського походження, захисник.
 Медведєв Юрій Олександрович ( 1939) — радянський і російський архітектор, художник, літератор.
 Медведєв Юрій Валерійович ( 1990) — російський футболіст, захисник.
 Медведєв Юрій Германович ( 1949) — російський політичний діяч, депутат Державної думи РФ (1999—2011).
 Медведєв Юрій Михайлович ( 1937) — радянський та російський письменник-фантаст, журналіст, перекладач.
 Медведєв Юрій Миколайович (1920—1991) — радянський артист театру і кіно, народний артист РРФСР.
 Медведєв Юрій Семенович ( 1934) — радянський футболіст.